Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es KDB Korea Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a spanyol María José Martínez Sánchez volt, aki a negyeddöntőben ezúttal vereséget szenvedett Jekatyerina Makarovától. A tornagyőzelmet a korábbi világelső Caroline Wozniacki szerezte meg, miután a 62 percig tartó döntőben 6–1, 6–0-ra felülmúlta az észt Kaia Kanepit.

A dán játékos pályafutása tizenkilencedik WTA-győzelmét aratta egyéniben, ezzel az aktív játékosok rangsorában negyedik helyen állt Serena Williams (45), Venus Williams (43) és Marija Sarapova (27) mögött a torna befejezésekor. Legutóbb 2011 augusztusában, New Havenben tudott tornát nyerni.

Kiemeltek

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Selejtező

Kiemeltek

Főtáblára jutottak

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

E